Кастеллетто ( ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и топоним.
 Кастеллетто, Жан-Шарль (род. 1995) — камерунский футболист, защитник клуба «Брюгге».

Топонимы 
  — исторический район города Генуя.
 Кастеллетто-д’Эрро — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 См. также 
 Кастеллетти